Pamplona, czyli Pampeluna – miasto w Hiszpanii
 Pamplona – miasto w Kolumbii